Gondi je lahko:
 Sociologija
 Gondi (etnična skupina)
 Gondi (jezik)

 Ljudje
 Henri de Gondi, francoski kardinal
 Jean François Paul de Gondi, kardinal de Retz, francoski kardinal
 Pierre de Gondi, francoski kardinal